Graham Fenton (voetballer), een Engels voetballer
 Graham Fenton (zanger), een Engels singer-songwriter